El nombre Cavour puede referirse:

 Camillo Benso, conde de Cavour, estadista italiano;
 Ernesto Cavour, folklorista y compositor boliviano;
 Colonia Cavour, localidad de la Argentina;
 Cavour, municipio de Italia;
 Cavour, portaaviones;
 Grinzane Cavour, municipio de Italia;
 Palazzo Cavour, edificio barroco de Turín, Italia.